Дубровина — річка у Вінницькій області, ліва притока Собу, Україна
 Дубровина — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область, Росія